(1887-1939), écrivain belge ;
 Paul Moureau (1904-1968), hématologue belge découvreur du facteur rhésus.